

Geografia 
 Gruppo di Visegrád
 Monti di Visegrád
 Visegrád, città dell'Ungheria nella Provincia di Pest
 Višegrad, città della Bosnia ed Erzegovina sul fiume Drina